Riff Raff může být:

 Riff Raff (rapper) (* 1982) – americký rapper
 Riff Raff (skupina) – britská progresivní rocková skupina
 Riff Raff (album) – album velšského hudebníka Dave Edmundse z roku 1984
 Riff Raff (píseň) – píseň skupiny AC/DC z roku 1978